Масальская — женская форма фамилии . Известные носители:
 Масальская, Марина Ивановна (род. 1985) — украинская футболистка, защитник.
 Масальская, Нина Николаевна (1901—1989) — советская, российская и молдавская актриса.